Hooglandlevertangare
 Laaglandlevertangare
 Noordelijke levertangare